Presley ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Presley (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Elvis Presley (1935–1977), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 François Maher Presley (* 1961), syrisch-deutscher Schriftsteller
 Isaak Presley (* 2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Jenna Presley (* 1987), US-amerikanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Lisa Marie Presley (1968–2023), US-amerikanische Sängerin, gemeinsame Tochter von Priscilla und Elvis Presley
 Maurice Presley (* 1947), US-amerikanischer Basketballspieler
 Priscilla Presley (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin, Ex-Frau von Elvis Presley
 Reg Presley (1941–2013), englischer Sänger und Komponist
 Sam Davis Presley (1918–1942), US-amerikanischer Marine
 Teagan Presley (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Wayne Presley (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Daneben ist

 Eddie Presley ein US-amerikanischer Filmtitel aus dem Jahr 1992
 The Presley Family eine süddeutsche Showband
  

Siehe auch:
 Pressley
 Pressly